Реосин () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 32,1 км². Население — 7959 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Reocín

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии